Reaching for the Moon (film 1917)
 Reaching for the Moon (film 1930)